Gente come noi – singolo di Ivana Spagna
Gente come noi – album dei Nomadi
Gente come noi – brano musicale di Miguel Bosé contenuto nell'album Milano-Madrid